Río Seco bezeichnet:
 Río Seco (Cordillera), eine Ortschaft in der Provinz Cordillera, Bolivien
 Río Seco Florida, ein Fluss in der Provinz Cordillera, Bolivien
 Río Seco (Argentinien), ein Fluss in Argentinien
 Río Seco (Burgos), ein Zufluss des Río Cueva und des Río Arlanzón, Spanien
 Río Seco (Río Mulhacén), linker Zufluss des Río Mulhacén, Andalusien, Spanien
 Río Seco (Tucumán), eine Ortschaft in der Provinz Tucumán, Argentinien

Siehe auch:
 Departamento Río Seco, ein Departamento in Argentinien
 Laguna de Río Seco